El término La Harpe puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
La Harpe, en el estado de Illinois.
La Harpe, en el estado de Kansas.